

Personen 
 Koji Kondo (componist), Japans componist
 Koji Kondo (voetballer), Japans voetballer
 Marie Kondō, Japanse adviseur en bestsellerauteur
 Nobutake Kondo, Japans marineofficier 
 Toshinori Kondo, Japans trompettist

Zaken 
 Kondó, plaats en gemeente in Hongarije